Biografies
 Pere-Pasqual Moles, gravador valencià
 Enric Moles i Ormella, químic, físic i farmacòleg espanyol
 Osvaldo Moles, periodista i locutor de ràdio brasiler
 Geografia:
 Moles del Taix, serra situada al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 
 Moles de Xert, serra situada al Baix Maestrat
 Moles del Roldorar, serra del Baix Ebre i del Montsià
 Moles de Raudorar, serra del Baix Ebre i del Montsià
 Les Moles (Massís de Cardó), serra situada al municipi de Tortosa 
 Moles del Don, muntanya del municipi d'Arnes, Terra Alta 
 Moles de Penauba, muntanya del municipi de Rasquera, Ribera d'Ebre
 Les Moles (Garcia), muntanya que es troba al municipi de Garcia, Ribera d'Ebre
 Les Moles (Pratdip), muntanya que es troba entre els municipis de Pratdip i de Tivissa
 Les Moles, muntanya que es troba al municipi de Tivissa a la comarca de la Ribera d'Ebre
 Les Moles, muntanya del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
 Nou Moles, barri de la ciutat de València
 Barranc de les Moles (Barcedana)
 La Farga de Moles, nucli de població del municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell).
 Bosc Gran de Moles, bosc situat al terme municipal d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)